

Юрдур — присілок, Моркинське міське поселення, Моркинський район, Марій Ел
 Юрдур — присілок, Октябрське сільське поселення, Моркинський район, Марій Ел